

Geografia

Punta Giordani – punta del massiccio del Monte Rosa nelle Alpi Pennine

Giordani, attuale al-Nasiriyya – centro abitato della Tripolitania

Persone 
 Alberto Giordani (1899-1927) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Aldo Giordani (1914-1992) – direttore della fotografia italiano
 Aldo Giordani (1924-1992) – giornalista italiano
 Brando Giordani, propr. Ildebrando Giordani (...) (1931-2012) – giornalista, regista e autore televisivo italiano
 Claudia Giordani (1955) – dirigente sportiva ed ex sciatrice alpina italiana
 Domenico Giordani (...–1640) – vescovo cattolico italiano
 Francesco Giordani (1896-1961) – chimico italiano
 Francesco Giordani (1908-1991) – fotografo italiano
 Gaetano Giordani (1800-1873) – bibliografo, scrittore e accademico italiano
 Gian Matteo Giordani (1984) – ex sciatore alpino sammarinese
 Giuseppe Giordani (1751-1798) – compositore italiano
 Igino Giordani (1894-1980) – scrittore, giornalista e politico italiano
 Laura Giordani (1968) – scrittrice, dialoghista audiodescrittrice italiana
 Leonardo Giordani (1977) – ex ciclista su strada italiano
 Luigi Giordani (1822-1893) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Marcello Giordani (1963-2019) – tenore italiano
 Mario Giordani (1899-1966) – chimico e docente italiano
 Maurizio Giordani (1959) – alpinista italiano
 Pietro Giordani (1774-1848) – scrittore italiano
 Rocky Giordani (1949) – politico ed ex attore italiano naturalizzato statunitense
 Sergio Giordani (1929-2006) – regista italiano
 Sergio Giordani (1953) – imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano
 Tommaso Giordani (c.1730-1806) – compositore italiano
 Ugo Fabrizio Giordani (1956) – regista italiano
 Vitale Giordani o Giordano (1633-1711) – matematico italiano

Altro 
 Catacomba dei Giordani – catacomba di Roma in via Salaria
 Giardino Gonin Giordani – parco di Milano

Pagine correlate 
Giordano
Palazzo Giordani